Російська (станція метро, Самара) — діюча станція
 Російська (станція метро, Москва) — проектуєма станція
 Російська (станція метро, Ростов-на-Дону) — проектуєма станція